En skön historia kan syfta på:

 En skön historia (film, 1940) – en amerikansk film från 1940 med bland andra Cary Grant och James Stewart
 En skön historia (film, 1956) – en amerikansk film från 1956 med bland andra Grace Kelly och Bing Crosby